Lázaro Ruiz – calciatore cubano
 Lázaro Ruiz – lottatore cubano
 Lázaro Ruiz – sollevatore cubano